Champagne of

Wijn 
champagne (wijn), een alcoholische drank, genoemd naar de Champagnestreek

Franse toponiemen

Landstreken 
Champagne (provincie), een historische Franse provincie
Champagne-Ardenne, een voormalige regio in Frankrijk, in 2016 opgegaan in Grand Est
Champagne (wijnstreek), de streek waar deze wijn geproduceerd wordt
Graafschap Champagne, een historisch graafschap

Gemeenten 

Champagne (Ardèche)
Champagne (Charente-Maritime)
Champagne (Eure-et-Loir)
Champagné, Sarthe
ook:
Champagne-au-Mont-d'Or, Rhône
Champagne-en-Valromey, Ain
Champagne-et-Fontaine, Dordogne
Champagne-Mouton, Charente
Champagne-sur-Loue, Jura
Champagne-sur-Oise, Val-d'Oise
Champagne-sur-Seine, Seine-et-Marne
Champagne-sur-Vingeanne, Côte-d'Or
Champagne-Vigny, Charente
Champagné-le-Sec, Vienne
Champagné-les-Marais, Vendée
Champagné-Saint-Hilaire, Vienne

Overige verwijzingen 
Champagne (België), een dorp in het oosten van de Belgische provincie Luik
Champagne (Zwitserland), een Zwitserse gemeente
Champagne (band), een Nederlandse popgroep uit de jaren zeventig en tachtig
Champagne (film), Britse stomme film van Alfred Hitchcock uit 1928
Champagne (kleur), een bepaalde helder goudbruine kleur
Champagne (single), een nummer van Millionaire uit 2001 (albumnummer) / 2003 (single)